Durand-Savoyat est un patronyme porté notamment par :

 James Durand-Savoyat (1849-1914), homme politique français ; 
 Léonce-Émile Durand-Savoyat (1847-1903), avocat et homme politique français ;
 Napoléon Durand-Savoyat (1800-1859), homme politique français.